Момсаярви — пресноводное озеро на территории Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,6 км², площадь водосборного бассейна — 2560 км². Располагается на высоте 138,4 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с запада на восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Чирко-Кемь.

С запада в озеро впадает река Тикшозерка.

В озере расположены два безымянных острова различной площади.

К северо-западу от озера проходит автодорога местного значения  («Тикша — Реболы»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000005285.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Чирко-Кеми
Озёра Муезерского района